Постав — многозначный термин:

 Постав — план (схема) раскроя бревен на пиломатериалы заданных размеров и качества, показывающий порядок и место пропилов, толщину, ширину и длину получаемых пиломатериалов. Постав является основным технологическим документом для раскроя пиловочного сырья.
 Постав (нем. Gestell) — категория в философии техники.
 Постав — единица измерения тканей на Руси.
 Постав — архаичный вариант названия любой установки ремесленного и промышленного назначения (например, пара мельничных жерновов, ткацкий стан и т. д.).
 Постав — военно-спортивный термин; обыкновение держать в каком-либо положении тело (осанка) и его части (например, в стойке).

См. также

Примечания

Ссылки